Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 4-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (Campioni)

  Bob Lutz /  Stan Smith (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1977